O País steht für

 O País (Angola), eine Wochenzeitung in Angola
 O País (Mosambik), eine Tageszeitung in Mosambik